Atzeneta d'Albaida kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Atzeneta d'Albaida (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Atzeneta d'Albaida (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar